Биггс, Биггз () — фамилия. Известные носители:

  (1932—2012) — инвестор, автор книг об инвестировании.
 Биггс, Джейсон (род. 1978) — американский актёр.
 Биггс, Норман (1870—1908) — валлийский регбист, игрок сборной Уэльса.
  (род. 1941) — британский математик.
 Биггс, Ральф (род. 1976) — американский баскетболист.
 Биггс, Ричард (1960—2004) — американский театральный и телевизионный актёр.
 Биггс, Ронни (1929—2013) — британский грабитель, совершивший одно из самых крупных в истории ограблений.
 Биггс, Тайрелл (род.1960) — американский боксёр-профессионал.
 Биггс, Чарли (1906—1954) — американский бейсболист.
 Биггс, Шерри-Ли (род. 1990) — южноафриканская модель.

Примечания